

События 
 8 сентября — Микеланджело завершил работу над своей скульптурой «Давид».
 Рафаэль переехал во Флоренцию. Здесь он познакомился с Леонардо да Винчи и Микеланджело.
 Супруг Хуаны Безумной, дочери католических королей Испании, эрцгерцог Австрии Филипп Красивый стал королём Кастилии. Присоединение Неаполитанского королевства к короне Арагона.
 1504 — королева Кастилии Хуана Безумная.
 1504—1506 — король Кастилии Филипп Габсбург.
 Фердинанд вытеснил французов из Южной Италии. Присоединение Королевства обеих Сицилий к Испании.
 1504—1506 — король Неаполя Фердинанд III Арагонский.
 1504—1517 — господарь Молдавии Богдан III. Последний правитель независимой Молдавии.
 Восстание в литейных мастерских в Гуандуне во главе с Тан Дабинем.
 Дворцовые перевороты и кровопролитные стычки в Сеуле. Узурпатор Ёнсан-гун запретил корейский алфавит и приказал сжечь книги на корейском.
 1504 — император Вьетнама Ле Тук Тонг.
 Христофор Колумб: остров Ямайка. Завершение его четвёртой и последней экспедиции в Америку.
 Бабур взял Кабул и основал своё государство, приняв титул падишаха.

Наука

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1504 году
 Ангад — второй из десяти сикхских гуру, изобретатель алфавита гурмукхи, которым написаны многие части Ади Грантх и который был священным для сикхов.
 Буллингер, Генрих — швейцарский реформатор, друг и последователь Цвингли, бывший преемником его в Цюрихе.
 Пий V — папа римский с 7 января 1566 по 1 мая 1572 года.
 Приматиччо, Франческо — 1570, Париж) — итальянский живописец, архитектор и скульптор, работал в Италии и во Франции.
 Филипп I Великодушный — ландграф Гессенский с 1509 года, самый ревностный среди германских правителей сторонник Реформации и поклонник Лютера.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1504 году
 Кассиан Грек, основатель Касьянова-Учминского монастыря.
 Изабелла I — королева Кастилии и Леона. Супруга Фердинанда II Арагонского, династический брак с которым положил начало объединению Испании в единое государство.
 Стефан III Великий — господарь Молдовы с 1457 по 1504 год.
 Федерико II — король Неаполя в 1496—1501 годах из династии Трастамара (в Неаполе называемой обычно Арагонской).
 Филиберт II — герцог Савойский с 1497 по 1504 год.
 Эберхард II — граф Вюртемберг-Штутгарта в 1480—1482 годах (под именем Эберхарда VI), второй герцог Вюртембергский в 1496—1498 годах, двоюродный брат Эберхарда V (I) Бородатого.

См. также